Олег Юрьевич Крышин (род. 27 ноября 1967 года в Днепре) — депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.

Биография 
Родился Олег Крышин в Днепропетровске 27 ноября 1967 года.

В 1992 году окончил Национальную металлургическую академию Украины по специальности инженер-металлург.

В 2004 году окончил Национальную металлургическую академию Украины по специальности инженер-экономист.

С 2014 года — депутат Верховной Рады Украины. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Верховной Рады
 Досье на LB.ua

Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва